YWH est un trigramme utilisé par les Juifs d'Élephantine à la place de YHWH (vers le V s. AEC)
 YWH est le code AITA de l'aéroport de Victoria (Inner Harbour), BC, Canada.

Histoire juive